Кодралија може бити:

 Кодралија (Дечани), насеље у општини Дечани, КиМ, Република Србија
 Кодралија (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, КиМ, Република Србија